Plaats in Indonesië
 Simorejo (Kanor), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Simorejo (Kepoh Baru), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Simorejo (Widang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java